Dilli ist der Name oder ein Namensbestandteil von:

 Dilli, Hindi- und Panjabi-Name der indischen Metropole Delhi
 Dilli (Film), Dokumentarfilm aus dem Jahr 2011
 Aloísio Alberto Dilli (* 1948), brasilianischen Ordensgeistlichen, Bischof von Santa Cruz do Sul

Siehe auch:
 Dilly
 Dili (Begriffsklärung)